Морис Леви (Сарајево, 3. август 1932 — Београд, 16. новембар 1983) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Њих двојица  || Бошко
|-
| 1957. || Вратићу се  || Сведок на суду
|-
| 1957. || На крају пута || Партизан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Штрафта ТВ филм || /
|-
| 1962. || Варљиво јутро ТВ филм || /
|-
| 1968. || На рубу памети ТВ филм || Г. др. Егон пл. Сарвас-Даљски
|-
| 1968. ||  Све ће то народ позлатити  ТВ филм || /
|-
| 1968. || Не играј се љубављу ТВ филм || Опат Бриден ... капелан
|-
| 1968. || Наши синови  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Закопајте мртве ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Пацијент
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Секретар
|-
| 1971. || Капетан из Кепеника ТВ филм || /
|-
| 1972. || Злочин и казна ТВ филм || Пјестраков
|-
| 1972. || Буба у уху ТВ филм || Др. Финис
|-
| 1972. || Афера недужне Анабеле ТВ филм || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Мистер Долар  ТВ филм || Господин са добрим везама
|-
| 1975. || Суђење ТВ филм || Тужилац
|-
| 1977. || Операција  ТВ филм || Лекар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Роналд Јан Кемпбел ... британски конзул
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 1983.
Српски глумци
Југословенски глумци
Сарајлије
Сахрањени на Јеврејском гробљу у Београду